Surin (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Surin (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Surin (Tajlandia) – miasto w Tajlandii